

Geografia 
 Italia
 Ravenna – capoluogo della provincia di Ravenna
 Stati Uniti d'America
 Ravenna – città della Contea di Estill, Kentucky
 Ravenna – città della Contea di Buffalo, Nebraska
 Ravenna – capoluogo della Contea di Portage, Ohio 
 Ravenna – villaggio della Contea di Muskegon, Michigan
 Ravenna – township della Contea di Muskegon, Michigan
 Ravenna – città della Contea di Fannin, Texas

Letteratura 
 Ravenna – poesia di Oscar Wilde del 1877

Nautica 

 Ravenna – piroscafo mercantile italiano

Persone 
 Ravenna – famiglia ferrarese di religione ebraica
 Alfredo Ravenna (1899-1981) – rabbino ed esegeta italiano
 Bartolomeo Ravenna (1761-1837) – scrittore, storico, nobile e commerciante italiano
 Ciro Ravenna (1878-1944) – chimico e accademico italiano
 Juti Ravenna (1897-1972) – pittore italiano
 Paolo Ravenna (1926-2012) – Avvocato e scrittore italiano
 Renzo Ravenna (1893-1961) – politico italiano

Altro 
 121º Reggimento artiglieria contraerei "Ravenna" – reggimento dell'Esercito Italiano
  – squadra calcistica italiana